John Hamilton kan syfta på bland andra:

 John Hamilton (omkring 1511–1571), skotsk politiker, ärkebiskop av Saint Andrews
 John Hamilton, 1:e markis av Hamilton (omkring 1535–1604), skotsk ädling
 John Hamilton, 1:e markis av Abercorn (1756–1818), skotsk ädling
 John Hamilton (1923–2009), svensk författare
 John Raoul Hamilton (1834–1904), svensk generalmajor